Missing Pieces ("pezzi mancanti" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Ricostruzione di un omicidio (Missing Pieces) – film del 1983 diretto da Mike Hodges
La verità nascosta (Missing Pieces) – film del 2000 diretto da Carl Schenkel

Musica 
Missing Pieces  – album degli Autograph del 1997
Missing Pieces  – album dei Talk Talk del 2001
Missing Pieces  – compilation di brani inediti dei National Health, pubblicata nel 1996

Televisione 
Lost: Missing Pieces  – mini episodi della serie teleivisa Lost